Epicalymma är ett släkte av kräftdjur. Epicalymma ingår i familjen Oncaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Epicalymma